Ross Thomas (színművész)
 Ross Thomas (író)